«Жінка з папугою» — назва декількох картин:

 «Жінка з папугою» — картина Джованні Баттіста Тьєполо, написана в 1760—1761 роках.
 «Жінка з папугою» — картина Гюстава Курбе, написана в 1866 році.
 «Жінка з папугою» — картина Едуара Мане, написана в 1866 році.
 «Жінка з папугою» — картина П'єра Огюста Ренуара, написана в 1871 році.